Албио́н (Albion) - принятая в русском языке передача современных английских географических названий Albion, в отличие от написания Альбион, принятого для исторического названия Британских островов и некоторых других случаев.

 Албион (река) — река в Калифорнии, США.
 Албион (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Райт, Миннесота, США.
 Албион (Айдахо) — город в США (штат Айдахо).
 Албион (Мичиган) — город в США (штат Мичиган).
 HMS Albion — корабли Королевского флота под названием Albion.

См. также 
 Альбион (значения)